Il singolare maschile del Kremlin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Andreas Seppi, ma è stato sconfitto in semifinale.

Richard Gasquet ha superato in finale Michail Kukuškin per 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Richard Gasquet (campione)
 Andreas Seppi (semifinale)
 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (secondo turno)

  Denis Istomin (secondo turno)
  Horacio Zeballos (secondo turno)
  João Sousa (primo turno)
<li>  Adrian Mannarino (primo turno)

Qualificati

  Michail Kukuškin (finale)
  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

  Andrej Golubev (quarti di finale)
  Aslan Karacev (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2013
ATP World Tour 2013